«Звёзды» — песня Владимира Высоцкого, которая поётся от лица советского солдата, погибшего в Великой Отечественной войне. Создана в начале 1964 года.

Описание 
Владимир Высоцкий написал эту песню и исполняет её от первого лица. В ней рассказывается, как лирический герой песни погиб в бою на войне. Во время очередного жестокого сражения («смертью пропитан воздух»), видимо ночью, на небе происходил метеорный поток. Высоцкий поэтически описывает это явление так: «с небосклона бесшумным дождём — падали звёзды». Обратив внимание на этот звездопад, лирический герой по традиции загадывает желание — «выйти живым из боя». Но оно не сбывается: герой погибает. Он признаётся, что если бы выжил и получил награду за военные подвиги («звезду»), то отдал бы её сыну — «просто, на память». А так — «в небе висит, пропадает звезда: некуда падать…».

Наиболее известные записи 
Песня была написана для кинофильма «Я родом из детства» (1965-66). В этом фильме Высоцкий поёт большую часть строф этой песни, прерывая её исполнение разговором.

Одно из ранних исполнений песни состоялось 18 января 1967 года, на концерте в клубе авторской песни «Восток», в Ленинграде.

Высоцкий также записал эту песню в домашней студии у звукорежиссёра Константина Мустафиди.

16.4.1980 г., в малом зале Большого драматического театра Ленинграда, В.Высоцкий исполнил 2 строфы этой песни, включив их в небольшое попурри своих «военных» песен. Была сделана цветная видеозапись этого выступления — последняя в жизни поэта. На основе этой записи был снят документальный фильм «В.Высоцкий. Песни-монологи» (режиссёр Владислав Виноградов). Частично эта видеосъёмка была использована режиссёром в передаче «Я возвращаю ваш портрет».

Издания 
 Текст песни был впервые напечатан при жизни поэта, в сборнике «Песни русских бардов» парижского издательства «YMCA-Press» (1977).
 Песня вошла в состав пластинки «Неизданные песни русских бардов. The unpublished songs of russian bards», вышедшую в 1975 году в Израиле.
 Песня была включена в состав следующих посмертных пластинок В.Высоцкого:
 Двойной альбом военных песен «Сыновья уходят в бой» (1986);
 «Сентиментальный боксёр» (I диск серии «На концертах В.Высоцкого»; октябрь 1987);
 «Москва-Одесса» (3-й диск серии «На концертах В.Высоцкого»; октябрь 1987).

Другие исполнители 
 Аноним — заключённый в колонии (весной 1981 г.).
 Группа «Любэ» (солист Н.Расторгуев). Исполнялась в 2003, 2009, 2010, 2012 гг.

См. также 
 Список произведений Владимира Высоцкого

Примечания

Литература 
 

Песни Владимира Высоцкого
Песни СССР
Песни на русском языке